Intruders est un mot anglais signifiant « Intrus » et peut faire référence à plusieurs œuvres :

Cinéma, télévision 
 The Intruder, film américain réalisé par Roger Corman, sorti en 1962 ;
 Intruders, titre original de la mini-série américaine Les Visiteurs de l'au-delà diffusée pour la première fois en 1992 ;
 Intruders, film hispano-américain réalisé par Juan Carlos Fresnadillo, sorti en 2011 ;
 Intruders, film sud-coréen réalisé par Noh Young-seok, sorti en 2013 ;
 Intruders, série télévisée américano-britannique créée par Glen Morgan et diffusée pour la première fois en 2014 ;
 Intruders, film américain réalisé par Adam Schindler, sorti en 2015.

Musique 
 The Intruders, groupe américain de soul music actif entre 1960 et 1985 ;
 Marky Ramone and the Intruders, groupe américain de rock formé en 1995.